Acanthostigma — рід грибів родини Tubeufiaceae. Назва вперше опублікована 1863 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 14.10.2019 налічує 42 види роду Acanthostigma:

Примітки

Джерела 
 De Notaris, G. 1863. Sferiacei Italici. Centuria I. Fascicolo I + II. :1 — P.85

Посилання 
 

Роди грибів
Dothideomycetes